Canto steht für:

 Canto (Literatur), eine Grundaufteilung langer Gedichte
 in der klassischen Musik eine Gesangstechnik, siehe Belcanto
 Gesang im Spanischen, etwa (auch cante genannt) im Flamenco oder als canto andaluz in der Lyrik des Flamenco
 ein IT-Unternehmen, das die Software Canto Cumulus entwickelt
 Canto (North Carolina), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Canto Point, Landspitze von Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Canto ist der Familienname folgender Personen:
 Adan Canto (* 1981), mexikanischer Schauspieler
 Alberto del Canto (1547–1611), portugiesischer Konquistador in Neuspanien
 Alessandro Dal Canto (* 1975), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Antônio Cândido da Câmara Canto (1910–1977), brasilianischer Diplomat
 Artur do Canto Resende (1897–1945), portugiesischer Vermessungsingenieur
 Blas Cantó (* 1991), spanischer Künstler
 Ernesto Canto (1959–2020), mexikanischer Leichtathlet
 Flávio Canto (* 1975), brasilianischer Judoka
 Henrique Canto e Castro (1930–2005), portugiesischer Schauspieler
 João do Canto e Castro (1862–1934), portugiesischer Staatspräsident
 Jorge Brum do Canto (1910–1994), portugiesischer Filmregisseur
 José Luis Canto Sosa (* 1960), mexikanischer Geistlicher, Bischof von San Andrés Tuxtla
 Joseph Canto d’Irles (1731–1797), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Marilyne Canto (* 1961), französische Schauspielerin und Filmregisseurin
 Miguel Canto (* 1948), mexikanischer Boxer
 Monique Canto-Sperber (* 1954), französische Philosophin und Philosophiehistorikerin

Siehe auch:
 Cantos